Heusen ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Van Heusen (1913–1990), US-amerikanischer Komponist
 Reinhard van der Heusen (* 1953), deutscher Handballspieler